Ženská dvouhra Hamburg European Open 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do singlové soutěže hamburského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček včetně šesti kvalifikantek a dvou šťastných poražených.  Obhájkyní titulu byla Rumunka Elena-Gabriela Ruseová, kterou v úvodním kole vyřadila Bernarda Peraová.

Vítězkou se stala nenasazená Američanka Bernarda Peraová, jež ve finále zdolala estonskou světovou dvojku Anett Kontaveitovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Oplatila jí tak porážku z Wimbledonu 2022. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, jímž navázala na týden starou trofej z budapešťského Hungarian Grand Prix. Šňůru neporazitelnosti navýšila na 12 utkání a 24 setů včetně dvou kvalifikačních zápasů. Rovněž na okruhu WTA Tour vybojovala druhý singlový titul. V závěrečném utkání podruhé v kariéře zdolala členku první světové desítky. Poprvé se tak stalo na Australian Open 2018, kde jako šťastná poražená z kvalifikace ve druhém kole vyřadila desátou ženu žebříčku Kontaovou. Bodový zisk posunul levorukou Peraovou na nové kariérní maximum, 54. místo žebříčku WTA.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Hamburg European Open 2022